Десагуадеро:

 Десагуадеро — город в Боливии;
 Десагуадеро (река, впадает в Уру-Уру) — река в Боливии;
 Десагуадеро (приток Рио-Колорадо) — река в Аргентине.